Tratado de San Petersburgo puede referirse a uno de los siguientes tratados firmados en la ciudad de San Petersburgo:
 Tratado de San Petersburgo (1762)
 Tratado de San Petersburgo (1805)
 Tratado de San Petersburgo (1812)
 Tratado de San Petersburgo (1825)
 Tratado de San Petersburgo (1834)
 Declaración de San Petersburgo de 1868
 Tratado de San Petersburgo (1875)
 Tratado de San Petersburgo (1881)
 Entente anglo-rusa (1907)